|-
| 146101 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146102 - ||  || 25 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 146103 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146104 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146105 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146106 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146107 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146108 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146109 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146110 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146111 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146112 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146113 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146114 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146115 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146116 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146117 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146118 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146119 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146120 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146121 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146122 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146123 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146124 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146125 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146126 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146127 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146128 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146129 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146130 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146131 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146132 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146133 - ||  || 7 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146134 - ||  || 18 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146135 - ||  || 18 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146136 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146137 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146138 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146139 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146140 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146141 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146142 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146143 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146144 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146145 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146146 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146147 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146148 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146149 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146150 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146151 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146152 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146153 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146154 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146155 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146156 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146157 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146158 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146159 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146160 - ||  || 20 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146161 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 146162 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 146163 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146164 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146165 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146166 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146167 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146168 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146169 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146170 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146171 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146172 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146173 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146174 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146175 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146176 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146177 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146178 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146179 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146180 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146181 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146182 - ||  || 28 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146183 - ||  || 29 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 146184 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 146185 - ||  || 25 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 146186 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146187 - ||  || 21 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146188 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146189 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146190 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146191 - ||  || 4 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146192 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146193 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146194 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146195 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146196 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146197 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146198 - ||  || 3 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 146199 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146200 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-